Tippeligaen 1999 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 1999 och löpte från 10 april till 24 oktober 1999. Serien spelades i 26 omgångar.

Odd Grenland och Skeid flyttades upp från 1. divisjon til denna säsong. Skeid åkte ur vid säsongsavslutningen, detsamma gjorde Kongsvinger IL. Strømsgodset IF åkte också ur, efter att ha fått stryk med 2 – 3 av IK Start i kvalmatcherna.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval
27 oktober 1999: IK Start - Strømsgodset IF 2–2
31 oktober 1999: Strømsgodset IF - IK Start 0–1 (sammanlagt 2–3)

Skytteligan
Rune Lange, Tromsø IL, 23 mål
Andreas Lund, Molde MF, 21 mål
Jostein Flo, Strømsgodset IF, 18 mål
Rikhardur Dadason, Viking VF, 17 mål
Heiðar Helguson, Lillestrøm SK, 16 mål
Bengt Sæternes, FK Bodø/Glimt, 16 mål
Sigurd Rushfeldt, Rosenborg BK, 15 mål

Referenser

1999 i Norge
Fotbollssäsongen 1999
1999